Чемпионат Эстонии по футболу 1939/40 — 19-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд.

Чемпионом впервые стала «Олюмпия».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1939/40
Футбол в Европе в 1939 году
Футбол в Европе в 1940 году
1940 год в Эстонии
1939 год в Эстонии